Rochlin ist der Familienname folgender Personen:
 Gene Rochlin, US-amerikanischer inzwischen emeritierter Professor für Wissenschaft und Technologie der University of California, Berkeley
 Wladimir Rochlin (Numeriker) (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker (Numerik)
 Wladimir Abramowitsch Rochlin (1919–1984), russischer Mathematiker (Topologie)

Siehe auch:
 Rochlin-Nunatakker, Nunatakker im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Lemma von Rochlin, Hilfsmittel der Ergodentheorie